Acción Femenina puede referirse a dos revistas:

 Acción Femenina, revista chilena.
 Acción Femenina, revista uruguaya.